Департамент Колон  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Хесус-Мария.

История 
В начале XIX века департамент Анехос полностью окружал столицу провинции. В 1858 году губернатор провинции Кордова  выделил столицу в отдельный департамент, а оставшуюся часть разделил по реке Рио-Примеро на департаменты Анехос-Норте («северный Анехос») и Анехос-Сур («южный Анехос»). В 1878 году распоряжением губернатора  Хесус-Мария получил статус города («вилья») и был сделан административным центром департамента Анехос-Норте. В 1892 году, когда проходило празднование 400-летия открытия Америки Колумбом, губернатор  переименовал департамент Анехос-Норте в честь Колумба (который по-испански читается как «Колон»), а департамент Анехос-Сур — в честь его судна «Санта-Мария».

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Тотораль
на востоке — с департаментом Рио-Примеро
на юге — с департаментами Кордова, Санта-Мария
на западе — с департаментом Пунилья

Административное деление

Муниципалитеты
Хесус-Мария
Агуа-де-Оро
Колония-Кароя
Колония-Тиролеса
Эстасьон-Хуарес-Сельман
Ла-Калера
Ла-Гранха
Мальвинас-Архентинас
Мендиоласа
Рио-Себальос
Сальдан
Сальсипуэдес
Ункильо
Вилья-Альенде

Коммуны
Колония-Висенте-Агуэро
Эль-Мансано
Эстасьон-Хенераль-Пас
Ми-Гранха
Тиноко
Вилья-Серро-Асуль

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова